Santas Martas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santas Martas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santas Martas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar